Жилинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Жилинское сельское поселение — в Россошанском районе Воронежской области
 Жилинское сельское поселение — в Неманском районе Калининградской области
 Жилинское сельское поселение — в Солигаличском районе Костромской области